Herb gminy Maszewo (województwo lubuskie)
 Herb gminy Maszewo (województwo zachodniopomorskie)